Тео ван Дёйвенбоде (; родился 1 ноября 1943 года Амстердам) — нидерландский футболист, защитник.

Биография

Карьера игрока 
Тео ван Дёйвенбоде начал свою футбольную карьеру в клубе ДВС из Амстердама, позже Тео перешёл в юношескую команду клуба «Де Спартан». В 1963 году ван Дёйвенбоде стал игроком амстердамского «Аякса». В своём первом сезоне за «Аякс» Тео провёл 4 матча. В чемпионате Нидерландов сезона 1964/1965 Тео не получал много игрового времени, выйдя только в 15 матчах. Однако в следующем сезоне Тео регулярно выходил в основе, сыграв 30 матчей и забив 4 мяча, в этом же сезоне 1965/1966 Тео стал чемпионом Нидерландов. В составе «Аякса» Тео выиграл ещё два чемпионата и один Кубок Нидерландов. Всего за «Аякс» ван Дёйвенбоде провёл в чемпионате Нидерландов 135 матчей и забил 6 мячей.

Покинув «Аякс» в 1969 году Тео стал игроком роттердамского «Фейеноорда». В течение четырёх сезонов ван Дёйвенбоде выступал за клуб, хотя и не был безоговорочным игроком основы. В 1970 году Тео стал обладателем Кубка Чемпионов, в финале обыграв шотландский «Селтик» со счётом 2:1. С «Фейеноордом» Тео стал чемпионом Нидерландов сезона 1970/1971, в турнирной таблице «Фейеноорд» всего на 4 очка опередил бывший клуб Тео «Аякс». В составе роттердамского клуба Тео провёл 83 матча, в которых забил 1 мяч.

В 1973 году ван Дёйвенбоде перешёл в «Харлем» из одноимённого города. За «Харлем» в сезоне 1973/1974 Тео провёл все 34 матча чемпионата. По итогам сезона «Харлем» финишировал на 12 месте. В своём последнем сезоне Тео редко выходил в основе и отыграл всего 12 матчей, а «Харлем» по итогам сезона покинул чемпионат, заняв предпоследнее 17 место. В 1975 году ван Дёйвенбоде завершил свою футбольную карьеру.

Карьера в сборной 
В национальной сборной Нидерландов Тео дебютировал 4 сентября 1968 года в матче против Люксембурга, завершившийся победой нидерландцев 2:0. Свой последний матч за сборную ван Дёйвенбоде провёл 11 октября 1970 года в матче против Югославской сборной, завершившийся вничью 1:1. Всего за сборную Тео провёл пять матчей.

Достижения 
 Чемпион Нидерландов: 1966, 1967, 1968, 1971
 Обладатель Кубка Нидерландов: 1967
 Обладатель Кубка Чемпионов: 1970

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика выступлений за сборную на сайте «Voetbalstats.nl»

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Харлем»